«Ретвиза́н» (от  — справедливость) — название нескольких кораблей шведского и русского флотов:

 Ретвизан — 64-пушечный парусный линейный корабль шведского (до 1790 года) и русского флотов, спущен на воду в 1783 году.
 Ретвизан — 74-пушечный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1818 году.
 Ретвизан — 74-пушечный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1839 году.
 Ретвизан — 84-пушечный винтовой линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1855 году.
 Ретвизан — эскадренный броненосец русского (до 1905 года) и японского («Хидзэн») флотов, спущен на воду в 1900 году.